Алекса́ндр Бабу́рин:
 Бабурин, Александр Евгеньевич (род. 1967) — советский и ирландский шахматист.
 Бабурин, Александр Иванович (род. 1952) — российский политический деятель, министр правительства Москвы.
 Бабурин, Александр Петрович — советский государственный деятель, председатель городского исполнительного комитета Барнаула.